Суперкубок Литви з футболу 2016 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 лютого 2016 року між чемпіоном та володарем кубка Литви Жальгіріс (Вільнюс) та віце-чемпіоном Литви Тракай.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2016
Литва